Il gaucho – film del 1927 diretto da F. Richard Jones
 Il gaucho – film del 1964 diretto da Dino Risi

Pagine correlate 
Gaucho (disambigua)
El Gaucho